Boris Borvine Frenkel (1895-1984), peintre polonais
 Danielle Frenkel (1987-), athlète israélienne
 Edward Frenkel (1968-), mathématicien américain
 Françoise Frenkel (1889-1975), libraire polonaise
 Isaac Frenkel (1899-1981), peintre israélien
 Naftali Frenkel (1883-1960), russe membre de la Tchéka.
 Pawel Frenkel (1920-1943) résistant du ghetto de Varsovie
 Peter Frenkel (1939-), athlète allemand
 Shloyme Frenkel (1902-1966), journaliste et écrivain polonais
 Stefan Frenkel (1902-1979), violoniste et compositeur
 Séverin Frankiel, né Frenkel
 Theo Frenkel (1871-1956), réalisateur, acteur, scénariste et producteur néerlandais.
 Theo Frenkel jr. (1893-1955), acteur néerlandais.
 Yakov Frenkel (1894-1952), physicien russe
 Yan Frenkel (1920-1989), auteur-compositeur russe
 La famille Frenkel (David, Salomon et Herschel, et leur père Betzalel), juifs égyptiens inventeurs du premier dessin animé arabe, Mish Mish Effendi.

Voir aussi 
 Défaut de Frenkel, défaut ponctuel où un atome ou un ion quitte sa position normale pour venir en position interstitielle.
 
 Frankel
 

Patronyme juif